Chrystoforiwka (ukrainisch ) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Siedlung städtischen Typs in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Krywyj Rih, siehe Chrystoforiwka

 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Nikopol, siehe Chrystoforiwka (Nikopol)
 Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Baschtanka, siehe Chrystoforiwka (Baschtanka)

 Siedlung in der Oblast Luhansk, Stadtkreis von Antrazyt, siehe Chrystoforiwka (Antrazyt)